

Szwecja 
 Malmö – trzecie pod względem zaludnienia miasto (tätort) Szwecji
 gmina Malmö (szw. Malmö kummun lub Malmö stad) – gmina w Szwecji

Kluby sportowe 
 Malmö FF – klub piłkarski
 IFK Malmö – klub piłkarski
 Malmö Redhawks – klub hokejowy

Stany Zjednoczone 
 Malmo – wieś w USA, w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Malmo – obszar niemunicypalny w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Malmo (ang. Malmo Township) – township w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin